Fornello – tipo di cucina 
 Fornello (pop art) –  composizione pop art di Claes Oldenburg
 Fornello (Ziano Piacentino) – località di Ziano Piacentino
 Fornello (Lamporecchio) – località di Lamporecchio
 Stazione di Fornello – stazione ferroviaria

Pagine correlate 

Fornelli (disambigua)